L'expression « Oscars du cinéma 2019 » fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 2019 et honorait des films sortis en 2018 aux États-Unis.

Les films sortis en 2019 aux États-Unis ont été nommés et récompensés lors de la  des Oscars, qui a eu lieu en 2020.